Plusieurs groupes parlementaires français portent le nom de groupe Union centriste :

 Groupe Union centriste (UC) au Sénat : existe depuis 1968 sous plusieurs dénominations.
 Groupe Union centriste (UC) à l’Assemblée nationale : formé en 1973, il est composé des députés du Centre démocratie et progrès (CDP) ; il fusionne en 1974 avec le groupe des réformateurs démocrates sociaux (RDS) pour former le groupe des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux (RCDS) ;
 L'Union centriste de Paris et de la Seine, ancien groupe d'élus au sein du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine, puis au conseil de Paris ; constitué en 1965, il disparaît à la suite des élections municipales de 1977.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Homonymie